O Campeonato Paraibano de Futebol de 1945 foi a 36ª edição do campeonato, organizado e dirigido pela Federação Desportiva Paraibana. Contou com a participação de 6 times e ao final, o Botafogo de João Pessoa conseguiu o seu primeiro quinto paraibano.

Participantes
O campeonato estadual de 1945 contou com 6 participantes, foram eles:

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1945
Futebol de 1945 no Brasil